John Rankine est un nom pouvant désigner:

 (1801-1864), homme politique australien d'Australie-Méridionale
 (1816-1885), ministre et modérateur de l'église d'Écosse
 (1846-1922), juriste écossais
 (1907-1987), administrateur colonial britannique aux Fidji
 (1918-2013), auteur britannique de science-fiction

Voir aussi

Rankine, John